FFF steht für:
 Fantasy Filmfest, deutsches Filmfestival
 Fähigkeitslücke und Funktionale Forderung, ein Dokument für das Customer Product Management 
 Fédération Française de Football, nationaler Fußballverband Frankreichs
 Feld-Fluss-Fraktionierung, Trennmethode in der Chromatographie
 FFF (Musiker), Künstlername des niederländischen Musikers DJ Tommy de Roos
 FilmFernsehFonds Bayern, Filmförderungsgesellschaft in Bayern 
 Film, Funk, Fernsehen Allgemeinbegriff
 find•fight•follow, Jugendgottesdienstreihe der Katholischen Jugend in Österreich
 Fischer Film- und Fernsehproduktion, Filmproduktionsgesellschaft
 form follows function, Gestaltungsleitsatz aus Design und Architektur
 Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft, österreichischer Förderungsfonds
 fortefortissimo (dreifaches forte (so laut wie möglich)) als musikalisches Dynamikzeichen; siehe Forte (Vortragsbezeichnung)
Forum für Fachsprachen-Forschung, wissenschaftliche Buchreihe
Fotografie Forum Frankfurt, ein Zentrum für Fotografie
 Freiland – Freigeld – Festwährung, Motto der Freiwirtschaftsbewegung
 Fridays for Future, eine globale Schüler- und Studenteninitiative, die sich durch Demonstrationen an Freitagen für den Klimaschutz einsetzt.
 Fruchtfolgefläche, in der Schweiz verwendete Bezeichnung für ackerfähige Böden 
 Fuck for Forest, Umweltschutzinitiative
 Fused filament fabrication, Synonym für das 3D-Druckverfahren Fused Deposition Modeling
 Future of Freedom Foundation, libertäre Non-Profit-Organisation

F.F.F. steht für:
 F.F.F., Crossover-Band aus Frankreich

.fff steht für:
 Dateierweiterung für Rohdatenformat (Hasselblad-Kameras)

Siehe auch:
 3F
 FFFIS: Form Fit Function Interface Specification

FFF